Admiral ima več pomenov:
 Šport
 Milwaukee Admirals
 Norfolk Admirals

 Vojaštvo
 admiral - vojaški čin

 Zoologija
 Admiral - dnevni metulj